Kolstad steht für:

 Kolstad IL, Sportverein aus Trondheim, Norwegen

Kolstad ist der Familienname folgender Personen:

 Allen Kolstad (1931–2008),  US-amerikanischer Landwirt und Politiker
 Dag Kolstad (* 1955), norwegischer Autor und Redakteur
 Dean Kolstad (* 1968), kanadischer Eishockeyspieler
 Eva Kolstad (1918–1999), norwegische Politikerin
 Hal Kolstad (* 1935), US-amerikanischer Baseballspieler
 Henki Kolstad (1915–2008), norwegischer Schauspieler und Regisseur
 Johanne Kolstad (1913–1997), norwegische Skispringerin
 Jonas Ueland Kolstad (* 1976), norwegischer Fußballer
 Lasse Kolstad (1922–2012), norwegischer Film- und Theaterschauspieler und Sänger
 Lars Michael Kolstad (* 1965), norwegischer Theaterschauspieler und Inspizient 
 Morten Kolstad (* 1941), norwegischer Filmregisseur
 Peder Kolstad (1878–1932), norwegischer Politiker und Ministerpräsident
 Randi Kolstad (1925–1999), norwegische Schauspielerin